Cychramus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Gottlieb Kugelann 1794. Cychramus ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glansbaggar
Cychramus